Чемпионат Азии по дзюдо 2020 года планировалось провести с 17 по 19 апреля в городе Улан-Батор (Монголия). Однако 10 марта 2020 года на заседании Международной федерации дзюдо было принято единогласное решение не проводить чемпионат из-за эпидемии коронавируса. Кроме чемпионата Азии также были отменены ещё 19 других крупных международных соревнования по дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Азии по дзюдо
Чемпионаты Азии в 2020 году
2020 год в дзюдо
Март 2020 года
2020 год в Монголии
Дзюдо в Монголии
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Чемпионаты Азии в Монголии
События 10 марта
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19